Fallstein steht für
Großer Fallstein, Höhenzug in Sachsen-Anhalt
Kleiner Fallstein, Naturschutzgebiet im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
Aue-Fallstein, Gemeinde im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Burg Falštejn, Tschechien